Zahrádky bezeichnet 
Zahrádky (Sachradka), Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec, Tschechien 
Zahrádky u České Lípy (Neugarten), Gemeinde im Okres Česká Lípa, Tschechien
Zahrádky u Borových Lad (Mehregarten), aufgelassener Ortsteil von Borová Lada, Okres Prachatice, Tschechien